Флаг Вознесенского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Вознесенского сельского поселения — флаг муниципального образования Вознесенское сельское поселение Лабинского района Краснодарского края.
 Флаг Вознесенского сельского поселения — флаг муниципального образования Вознесенское сельское поселение Верещагинского района Пермского края.